Winfield kan syfta på:

 Winfield, Alabama
 Winfield, Illinois
 Winfield, Indiana
 Winfield, Iowa
 Winfield, Kansas
 Winfield, Missouri
 Winfield, Tennessee
 Winfield, Texas
 Winfield, West Virginia
 Winfield, Wisconsin